Adriano de Paiva – fisico portoghese
Diogo Andrada de Paiva – letterato portoghese
Diogo Andrada de Paiva – teologo portoghese
Francisco Andrada de Paiva – scrittore portoghese
João Soares de Paiva – nobiluomo e poeta portoghese
Jorge de Paiva – schermidore portoghese
José Gildeixon de Paiva – calciatore brasiliano
Luan Madson Gedeão de Paiva – calciatore brasiliano
Mário Sérgio Pontes de Paiva – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
Thomé Andrada de Paiva – missionario portoghese